Флаг муниципального образования При́городное сельское поселение Крымского района Краснодарского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 13 октября 2010 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 6577.

Описание 
«Полотнище с отношением сторон 2:3, состоящее из трёх горизонтальных полос — голубой (верхней), белой (фигурной, в виде стены с чёрными швами кладки, с зубцами и зелёными бойницами и с выемкой посередине снизу в виде арки) и широкой зелёной, несущее изображение воина, сражающегося с драконом, выполненное белым, серым, красным, голубым цветами и расположенное на фоне зелёной полосы, а отчасти заходящее на белую».

Обоснование символики 
Флаг языком символов и аллегорий отражает исторические, культурные и экономические особенности сельского поселения.

Фигура воина в исторических доспехах, с червлёным миндалевидным щитом, убивающего дракона копьём, вверху украшенным набалдашником с малым крестом, указывает на Святого Георгия Победоносца, покровителя русского воинства. Непокрытая голова воина аллегорически говорит об открытости помыслов.

Изображение воина убивающего перед крепостной стеной лазоревого (голубого) дракона аллегорически указывает на ожесточённые бои в годы Великой Отечественной войны на так называемой «голубой линии» — системе укреплений созданной фашистами в окрестностях города Крымска, в том числе и на землях Пригородного сельского поселения.

Лазоревый дракон аллегорически указывает на разгромленные немецко-фашистские силы создавшие «голубую линию».

Белая крепостная стена косвенно указывает на наименование поселения — Пригородное. Открытые ворота символизируют гостеприимство.

Белый цвет (серебро) символизирует миролюбие, мудрость, чистоту помыслов, порядочность, внутреннюю гармонию.

Зелёный цвет символизирует красоту окружающей природы, сельское хозяйство, жизнь, надежду, здоровье.

Голубой цвет (лазурь) полосы символизирует чистое небо, волю, безупречность, добродетель, возвышенные устремления.

Красный цвет символизирует красоту, отвагу, мужество, кровь, пролитую при защите Отечества.

Примечания